

Geografia
 Lago di Telese – bacino lacustre situato nel territorio dell'omonimo comune
 Telese Terme – comune italiano della provincia di Benevento

Persone
 Gilberto di Telese – vescovo cattolico italiano dell'XI secolo
 Luca Telese – giornalista, scrittore e autore televisivo italiano
 Palerio di Telese – vescovo cattolico italiano del IX secolo